El nombre Edward FitzGerald puede referirse a:

 Edward FitzGerald: aristócrata y revolucionario irlandés del siglo XVIII; 
 Edward FitzGerald: séptimo duque de Leinster, miembro principal de la nobleza de Irlanda;
 Edward FitzGerald: escritor, traductor e hispanista inglés del siglo XIX;
 Edward E. FitzGerald: periodista deportivo;
 Edward FitzGerald: regatista británico;
 Edward Arthur FitzGerald: montañista, escritor y soldado.